Nach uns die Sintflut steht für:

 Nach uns die Sintflut, geflügeltes Wort
 Nach uns die Sintflut (Album), Live-Album der deutschen Punkrock-Band Die Ärzte (1988)
 Nach uns die Sintflut (1990), Originaltitel Bail Jumper, Spielfilm von Christian Faber 
 Nach uns die Sintflut (1996), deutscher Fernsehfilm von Sigi Rothemund